Яков Давидович Русаков (8 ноября 1934, Киев — 1988, Омск) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1960), международный мастер ИКЧФ (1986).

Биография 
Родился в Киеве. После начала Великой Отечественной войны вместе с семьей был эвакуирован в Омск. Окончил с медалью среднюю школу № 19, затем с отличием Омский политехнический институт. Работал инженером на Омском моторостроительном заводе им. П. И. Баранова.

С 1945 г. занимался в шахматной секции Омского дворца пионеров (руководитель секции — К. Т. Исаков).

В составе сборной Омской области победитель командного первенства РСФСР 1962 г.

Серебряный призер чемпионата РСФСР 1973 г.: поделил в 1—2 места с В. С. Коренским и проиграл дополнительный матч.

Неоднократный участник и призер чемпионатов ДСО «Труд».

Неоднократный чемпион Омской области.

Участник чемпионатов СССР по переписке и командных чемпионатов СССР по переписке.

Участник 3/4 финала 13-го чемпионата мира по переписке (1984—1989 гг.).

В составе сборной СССР участник полуфинала 10-го командного чемпионата мира по переписке.

Похоронен на Северо-Восточном кладбище.

С 1989 г. в Омске проводятся мемориалы Русакова.

Тренерская работа 
Много работал с молодыми перспективными шахматистами. Среди учеников Русакова международные гроссмейстеры М. А. Макаров,  Г. Н. Струтинская, К. Ю. Ланда.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Я. Д. Русакова в базе Chessgames
 Партии Я. Д. Русакова в базе Chessgames (приписанные Ю. Русакову)
Личная карточка Я. Д. Русакова на сайте 365Chess
Личная карточка Я. Д. Русакова на сайте ИКЧФ

Шахматисты СССР
Шахматисты XX века
Родившиеся в Киеве
Умершие в Омске
Международные мастера ИКЧФ